Niemcy:
 Hameln – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hameln-Pyrmont

Osoby:
 Gerwin von Hameln – niemiecki kleryk

Tytuły:
 Hameln – album studyjny zespołu In Extremo

Zobacz też:
 Hameln-Pyrmont